Населені пункти в Чехії:

 Лібєшиці (Літомержіце)
 Лібєшиці (Лоуни)